Мартина Навратилова је освојила турнир. У финалу је савладала Крис Еверт са 6:7, 6:4, 7:5.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 1981.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно